Erisittone – Re leggendario della Tessaglia
Erisittone – Re leggendario di Atene